Les élections législatives groenlandaises de 2005 se sont déroulées le .

Le parti social-démocrate indépendantiste Siumut obtient 10 des 31 sièges du Parlement. Son leader, Hans Enoksen, reste Premier ministre.

Système électoral 
L'Inatsisartut est le parlement monocaméral du Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark. Il est composé de  pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une seule circonscription électorale. Après décompte des voix, les sièges sont répartis selon la méthode d'Hondt, sans seuil électoral.

Résultats

Membres 
Le parlement est composé de  :

 Agnethe Davidsen, Siumut
 Aleqa Hammond, Siumut
 Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
 Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
 Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit
 Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit
 Astrid Fleischer Rex, Demokraatit
 Augusta Salling, Atassut
 Doris J. Jensen, Siumut
 Ellen Christoffersen, Atassut
 Esmar Bergstrøm, Demokraatit
 Finn Karlsen, Atassut
 Godmand Rasmussen, Atassut
 Hans Enoksen, Siumut
 Jørgen W. Johansen, Siumut
 Jens B. Frederiksen, Demokraatit
 Johan Lund Olsen, 
 Jonathan Motzfeldt, Siumut
 Josef  Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit
 Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
 Kim Kielsen, Siumut
 Kuupik Vandersee Kleist, Inuit Ataqatigiit
 Lars Emil Johansen, Siumut
 Lene Knüppel, Demokraatit
 Marie Fleischer, Demokraatit
 Palle Christiansen, Demokraatit
 Per Berthelsen, Demokraatit
 Ruth Heilmann, Siumut
 Siverth Karl Heilmann, Atassut
 Thomas Kristensen, Atassut
 Vittus Mikaelsen, Siumut

Notes et références 

2005
2005 au Danemark
Politique en novembre 2005